Вулиця Дніпровська — вулиця у місті Сміла Черкаської області. Розпочинається перехрестям з вул. Соборною та закінчується перехрестям з провулком Червоним. Названа на честь річки Дніпро.

Джерела 
 Давиденко О. Вулицями рідного міста. Історичний нарис. — Черкаси, 2002. — 64 с.

Вулиці Сміли